Жана́-Турмы́с () — село в Астраханском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Кызылжарского сельского округа. Код КАТО — 113645100.

География 
Село расположено на берегу реки Баксук, в северо-восточной части района, на расстоянии примерно 35 километров (по прямой) к северу от административного центра района — села Астраханка.

Абсолютная высота — 294 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет около +3,9°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +20,2°С. Среднемесячная температура января составляет около -14,6°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 420 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Воробьёвка — на северо-востоке, село Журавлёвка — на севере, село Жарсуат — на юго-западе.

Восточнее села проходит автомобильная дорога областного значения — КС-1 «Жалтыр — Макинск».

Население 
В 1989 году население села составляло 1535 человек (из них казахи — 39 %, русские — 28 %).

В 1999 году население села составляло 1173 человека (565 мужчин и 608 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 1016 человек (499 мужчин и 517 женщин).

Улицы 
 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Абылай хана
 ул. Акана серы
 ул. Кенесары
 ул. Набережная
 ул. Ыбырая Алтынсарина

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Астраханского района